Valencia kan syfta på:

 Kungariket Valencia – ett kristet kungadöme på östra kusten av Iberiska halvön 1238–1707
 Valencia (sång) – tango av José Padilla
 Valencia (kex) – ett tidigare kex från Göteborgs Kex
 Valencia (släkte) – ett släkte av fiskar
 Valencia Open – en tennisturnering i Valencia i Spanien
 Valencia Street Circuit –  en stadsracerbana i Valencia i Spanien
 Valencia CF – en spansk professionell fotbollsklubb från Valencia i Spanien
 Paella Valenciana – en maträtt, se Paella
 Valencianska – den varietet av katalanska som talas i Valenciaregionen
 5941 Valencia – en asteroid

Geografi

Colombia 

 Valencia (kommun), Córdoba, 
 Valencia (ort i Colombia, Córdoba, lat 8,26, long -76,15),

Ecuador 

 Quebrada Valencia (vattendrag i Ecuador), Pichincha,

Filippinerna 

 Valencia (Bohol), Centrala Visayas, Province of Bohol, 
 Valencia (Bukidnon), ort, Norra Mindanao, Province of Bukidnon, 
 Valencia (Negros Oriental) – en kommun på ön Negros
 Nueva Valencia – en kommun i provinsen Guimaras

Mexiko 

 Valencia de Cerro Gordo, ort, Guanajuato, Salamanca, 
 Valencia, Guanajuato, ort, Santa Cruz de Juventino Rosas,

Spanien 

 Valencia (provins), provins, Valencia, 
 Valencia – huvudorten i regionen och provinsen 
 Valencias flygplats – vid staden Valencias förort Manises
 Valencia (autonom region), region, 
 Valencia de las Torres (kommun) – en kommun i provinsen Provincia de Badajoz
 Valencia de Don Juan (kommunhuvudort) – en ort i provinsen Provincia de León

Se även 
 Costa del Azahar
 Levante, Spanien

Trinidad och Tobago 

 Ward of Valencia, ward, Sangre Grande,

USA 

 Valencia, Pennsylvania – ort, Pennsylvania, Butler County, 
 Valencia, Kalifornien – ort, Kalifornien, Los Angeles County, 
 Valencia, New Mexico – ort, New Mexico, Valencia County,

Se även
 Valencia County – ett administrativt område i delstaten New Mexico

Venezuela 

 Valencia, Venezuela – administrativa huvudorten för delstaten Carabobo

Personer 
 Antonio Valencia, ecuadoriansk fotbollsspelare
 Gabriel Valencia, mexikansk militär och president
 Rafael Guízar Valencia, mexikansk romersk-katolsk biskop, helgonförklarad

Robotskapade Trinidad och Tobagoförgreningar